TTF steht als Abkürzung für:

 Tetrathiafulvalen, ein organischer Halbleiter
 The Time Frequency, schottische Elektrodance-Band
 Tischtennisfreunde, siehe TTF Ochsenhausen
 Title Transfer Facility, ein virtueller Handelspunkt im niederländischen Gasnetz
 Tuk Tuk Forwarder, ein thailändischer Hersteller von Autorikschas
 Tumortherapiefelder

.ttf als Dateierweiterung:
 TrueType-Fonts

Abkürzung